El Sistema d'Informació Territorial de la xarxa d'espais lliures (SITxell) és una eina d'informació geogràfica per a l'anàlisi i valoració del conjunt dels sòls no urbanitzables de la província de Barcelona. El SITxell, elaborat a escala 1:50.000 en l'entorn ArcGIS, conté informació de base sobre el medi natural i els usos del territori, així com cobertures de diagnosi i avaluació produïdes per equips d'experts. L'objectiu final és la incorporació dels atributs i valors dels elements i processos vinculats al sistema d'espais lliures en la presa de decisions territorials del conjunt d'administracions locals.

La planificació del sòl no urbanitzable constitueix l'instrument bàsic per a l'ordenació de la matriu territorial i el punt de partida imprescindible per a la formulació de projectes de gestió del sistema d'espais lliures. Des dels anys setanta les administracions locals, la Diputació de Barcelona i els municipis, han estat un referent en el desenvolupament de propostes de protecció i millora del sòl no urbanitzable, mitjançant la progressiva creació d'espais naturals protegits que ha compost la Xarxa de Parcs Naturals.

En aquest context va néixer fa dos anys a l'Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona el projecte SITxell (Sistema d'Informació Territorial de la xarxa d'espais lliures). El SITxell és un sistema d'informació geogràfica que pretén caracteritzar els aspectes relacionats amb el medi físic, natural i socioeconòmic dels sòls no urbanitzables per tal de poder dur a terme el fonamental exercici de la planificació. Per assegurar la qualitat i la precisió de la informació hem comptat amb la col·laboració dels principals grups de treball de Catalunya en cadascuna de les disciplines, els quals han estat immillorables companys de viatge en aquest interessant i extraordinari trajecte que hem iniciat.

Vegeu també 
 Parc Natural
 Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona

Enllaços externs 
 Sistema d'Informació Territorial de la xarxa d'espais lliures (SITxell)

Diputació de Barcelona